Ituri bezeichnet:

 eine Provinz der Demokratischen Republik Kongo bzw. einen ehemaligen Distrikt der Provinz Orientale, siehe Ituri (Provinz)
 den Ituri-Regenwald in der Region
 den Oberlauf des Flusses Aruwimi